Lista meczów drugiej reprezentacji Polski (Polska B) przeciwko reprezentacjom B innych państw.

Linki zewnętrzne 
 90minut.pl
 kadra.pl
 piłka.pl
 archiwalne numery Przeglądu Sportowego 1921 – 1959
 Oficjalna strona PZPN

Przypisy 

Listy meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn